Charles Bertrand, né le  à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Charles Bertrand commence le hockey à Viry-Châtillon puis part s'aguerir dans des championnats étrangers en 2007. Il joue dans des équipes de jeunes en Slovaquie, Autriche et Finlande. Il débute en senior en 2010 avec le Hokki dans la Mestis, le deuxième niveau finlandais. Un an plus tard, il devient titulaire au Lukko dans la SM-liiga.

Meilleur buteur de la Liiga finlandaise 2017-2018 (32 buts en 60 matches), Charles Bertrand décroche le 26 avril 2018 le titre de champion de Finlande avec son club de Kärpät Oulu, qui avait déjà terminé en tête de la saison régulière. Il égale ainsi Yohann Auvitu, champion avec JYP Jyväskylä en 2012. Après une saison 2018-2019 compliquée passée en KHL et en National League, il retourne en Liiga avec le Tappara avec lequel il signe pour deux saisons.

Carrière internationale 
Il représente la France au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior le  lors d'un match amical perdu 2-1 contre la Norvège. Le lendemain, il marque son premier but lors de sa deuxième sélection contre cette même équipe, la France l'emportant 4-3 en prolongations.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Rouen || U18 Élite || 9|| 4|| 11|| 15|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008 || HK Dukla Trencin || Extraliga U18 || 49|| 13|| 26|| 39|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HC Dukla Trencin || Extraliga U18 || 35|| 22|| 18|| 40|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || EC Red Bull Salzbourg || Autriche U20 || 1|| 0|| 2|| 2|| 0|| 4|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2009-2010 || Lukko || Jr. A SM-liiga || 39|| 20|| 26|| 46|| 16|| 9|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2010-2011 || Lukko || Jr. A SM-liiga || 26|| 18|| 26|| 44|| 16|| 4|| 5|| 2|| 7|| 12
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Lukko || SM-liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| Hokki Kajaani || Mestis || 21|| 8|| 6|| 14|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Lukko || SM-liiga || 55|| 12|| 11|| 23|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Lukko || SM-liiga || 58|| 4|| 2|| 6|| 20|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014 || TPS Turku || Liiga || 13 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || SHL || 31 || 2 || 2 || 4 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Sport Vaasa || Liiga || 60 || 16|| 31|| 47||26 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sport Vaasa || Liiga || 52 || 19 || 19 || 38 || 16 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Ässät Pori || Liiga || 50 || 12 || 9 || 21 || 18 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Kärpät Oulu || Liiga || 60 ||32 || 19|| 51 || 10 ||18 ||5 ||4 ||9 || 12
|-
| 2018-2019 || Sibir Novossibirsk || KHL ||  23 || 2|| 1|| 3|| 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Fribourg-Gottéron ||  National league || 21 || 8 || 2 || 10 || 8 || 5 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2019-2020 || Tappara || Liiga ||  52 || 21 || 17 || 38 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Tappara || Liiga || 59 || 13 || 10 || 23 || 16 || 9 || 1 || 1 || 2 || 6

Au niveau international 

| 2008 ||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D2 || 5|| 3|| 6|| 9||  2|| +6||align="left"|  Médaille d'or de la Division 1, groupe A
|-
| 2009 ||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 5|| 1|| 4|| 5||  0||-3|| align="left"| Quatrième place de la Division 1, groupe B
|-
| 2010 ||align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5|| 1|| 0|| 1|| 6||-3||  align="left"| Sixième place de la Division 1, groupe A
|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 2||-4||  align="left"| Neuvième place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1||  2|| -2||align="left"|Treizième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| -3|| align="left"| Douzième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -8|| align="left"| Quatorzième place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 2|| 3|| 0|| -4|| align="left"| Quinzième place

Notes et références 

Naissance en février 1991
Naissance à Saint-Maurice (Val-de-Marne)
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Sport Vaasa
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Tappara
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara